O CS Cheminots é um clube de futebol da Tunísia fundado em 1919 e com sede na cidade de Mégrine .

História 
O clube foi fundado em 1919.

Temporadas na Elite 

Clubes de futebol da Tunísia
Clubes de futebol fundados em 1919